Palais Zuccari (Florence)
 Palais Zuccari (Rome)